Toto je seznam měst na Marshallových ostrovech.

Zdaleka největší aglomerací na Marshallových ostrovech je Dalap-Uliga-Darrit, kde 1. ledna 2005 žilo 25 575 obyvatel, což představuje asi polovinu obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 300 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 13. listopadu 1988 a 1. června 1999, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a distrikty, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí
 Seznam měst v Japonsku
 Seznam měst na Kiribati
 Seznam měst ve Federativních státech Mikronésie
 Seznam měst na Severních Marianách
 Seznam měst ve Spojených státech amerických

Externí odkazy 
 Oficiální stránky Marshallových ostrovů
 World Gazetteer - statistické údaje o městech na Marshallových ostrovech
 City Population - statistické údaje o městech na Marshallových ostrovech

 
Marshallovy ostrovy
města